Desa Kalen kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kalen (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,60, long 112,49), 
 Desa Kalen (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,19, long 112,17), 
 Desa Kalen (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 

Robotskapade Indonesienförgreningar